I.V. может означать:
 I.V. — студийный альбом американской хардкор-панк-группы Loma Prieta.
 I.V. — песня японской метал-группы X Japan.